NOF steht für:
 Nachrichtenoffizier in der Schweizer Armee (Stabsabteilung S2, G2, J2 oder A2)
 Národní obec fašistická, tschechische faschistische Partei der Vorkriegszeit
 Narodno Osloboditelen Front, Makedonische Nationale Befreiungsfront
 NetObjects Fusion, HTML-Generator
 Nichtossifizierendes Fibrom, gutartiger Knochentumor
 Nitrosylfluorid, chemische Verbindung
 Norges Orienteringsforbund (Norwegischer Orientierungslaufverband)
 Norsk Ornitologisk Forening (Norwegische Ornithologische Vereinigung)
 NOTAM-Office (Luftfahrt, offizielle Stelle, die NOTAM veröffentlichen darf)
 Bahnhof Ochsenfurt (DS100-Code)

nof steht für:
 Nomane (ISO-639-3-Code), eine der Chimbu-Sprachen in Chimbu Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Militärflugplatz Tel Nof

Abkürzung